Чиколоапан ()  —   муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 77 579 человек.

Ссылки 
 Официальная страница
 Información del Estado de México sobre Chicoloapán
 Sitio del Gobierno Municipal
 Portal de Chicoloapan, Noticias, Historia, Mapa,Foros, CHAT, Clasificados, Directorio etc
 Fotografías de Chicoloapan
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Plantel Chicoloapan
 Wiki de Chicoloapan información de Chicoloapan por sus habitantes
 Grupo de Usuarios Linux de Chicoloapan
 TV Chicoloapan — Videos de Chicoloapan
 Radio Chicoloapan — Programas, Musica de Chicoloapan

Муниципалитеты Мехико